MiFID () — Директива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов». В разработке Директивы участвовало Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Service Authority, FSA).
Данная директива заменила предшествующую директиву «Об инвестиционных услугах» («Investment Services Directive» (ISD)) и является частью плана ЕС по созданию единого европейского рынка финансовых инструментов и услуг.

Требования MiFID распространяются на 27 стран членов Евросоюза и 3 страны Европейской экономической зоны.

MiFID вводит новые правила регулирования, направленные, в частности, на увеличение прозрачности отчетности по операциям с акциями и производными инструментами. Основными областями применения MiFID, являются:
 Деятельность бирж и других не регулируемых в настоящее время торговых институтов;
 Установление требований пред- и постторговой прозрачности для сделок с ценными бумагами;
 Расширение диапазона инвестиционных услуг и продуктов, требующих авторизации;
 Обеспечение возможности осуществлять международную деятельность через открытие филиалов в других странах ЕС инвестиционным компаниям, предварительно получившим авторизацию от национальных регуляторов.

Директива, среди прочего, требует от инвестиционных фирм внесения ряда изменений в свои операционные процедуры, такие, как отчеты о транзакциях и хранение информации в течение пяти лет.

Директива MiFID вступила в силу с 1 ноября 2007 года.

См. также 

 Директива ЕС о проспектах

Ссылки

MiFID: перевод на русский язык 
 Директива 2004/39/ЕС Европейского парламента и Совета от 21 апреля 2004 года
 Д. Г. Белых. MiFID: перевод на русский язык. Текст с последними изменениями от 24 ноября 2010

Документы Еврокомиссии 

 European Commission — MiFID page
 European Commission — MiFID Level 2 page including Frequently Asked Questions and Background Notes
 European Commission — Reports required by the Markets in Financial Instruments Directive

Документы Управления финансового контроля Британии 

 Planning for MiFID (November 2005)
 Joint Implementation Plan (May 2006)
 Discussion Paper 06/3: Implementing MiFID’s best execution requirements (May 2006)
 Consultation Paper 06/9: Organisational systems and controls: common platform for firms (May 2006)
 Consultation Paper 06/14: Implementing MiFID for Firms and Markets (July 2006)
 Implementing MiFID’s client classification requirements (August 2006)
 Consultation Paper 06/19: Reforming Conduct of Business Regulation (October 2006)
 Consultation Paper 06/20: Financial promotion and other communications (October 2006)
 MiFID Multilingual Glossary

Финансовые рынки
Финансовое регулирование
Директивы Европейского союза
Системный риск
2004 год в праве
2004 год в Европейском Союзе